Koli ima više značenja:
 Koli (Luka)
 Koli (Pjačenca)
 Koli (Alesandrija)
 Koli (Benevento)
 Koli (Kampobaso)
 Koli (Kjeti)
 Koli (Frozinone)
 Koli (L’Akvila)
 Koli (La Specija)
 Koli (Luka) (2)
 Koli (Mačerata)
 Koli (Peskara)
 Koli (Rijeti)
 Koli (Teramo)
 Koli (Torino)
 Koli (Trevizo)